Casa Rivas puede referirse a:
Casa Rivas, inmueble de Santiago de Chile.
Casa Rivas, marca chilena de vino.